Elisabeth Kasza – attrice ungherese naturalizzata francese
 Róbert Kasza – pentatleta ungherese
 Sándor Kasza – aviatore austro-ungarico